Малая Казинка — название населённых пунктов в России:

 Малая Казинка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Малая Казинка — деревня в Покровском районе Орловской области.

См. также 
 Казинка